

Musica 
 Traveler – album di Steve Roach del 1983
 Traveler – album di Colin James del 2003
 Traveler – album di Hitomi del 2004
 Traveler – album di Trey Anastasio del 2012

Televisione 
 Traveler – serie televisiva statunitense del 2007

Pagine correlate 
 The Traveler
 Traveller
 Travelers